Giovanni Michelotti (1812-1898) – naturalista italiano del XIX secolo.
 Giovanni Michelotti (1921-1980) – designer automobilistico italiano.